Геннадий Степанович Солодов () — советский легкоатлет (спортивная ходьба). Участник двух Олимпиад (1960, 1964). Мастер спорта СССР международного класса. Заслуженный тренер РСФСР.

Биография 
Геннадий Степанович Солодов родился 6 октября 1934 года в городе Кургане Курганского района Челябинской области, ныне город — административный центр Курганской области.

Учился в курганской школе № 12, затем — в Железнодорожном училище № 1, где физкультуру преподавал Альберт Фёдорович Карпов, который в дальнейшем стал тренером Геннадия по спортивной ходьбе. С 1952 по 1953 год Солодов работал токарем на курганском мясокомбинате. С 1953 года по декабрь 1956 года служил в Советской Армии.

В 1958 году, выступая на чемпионате ЦС ДСО «Спартак» в Горьком, он сдал зачёт по первому разряду, и Курганская область заняла третье место. В том же году на Спартакиаде народов СССР в Ленинграде, выступая за сборную РСФСР по спортивной ходьбе, на 50 км занял 6 место с результатом 4 часа 18 минут и выполнил норматив мастера спорта СССР.

В 1959 году поступил на вечернее отделение в Омский государственный институт физической культуры и параллельно стал работать тренером по лыжам.

С 1959 по 1968 год входил в состав сборной команды СССР по спортивной ходьбе.

В 1962 году в Лондоне на матче СССР — Англия занял 3 место. Победитель международных соревнований СССР — США в 1963 году, Мемориала братьев Знаменских в 1960 году (результат на 20 км — 1 час 28 минут 16 секунд) и 1961 году.

После Олимпиады-1964 в Токио в 1965 году не выступал на соревнованиях из-за перелома ребра.

В 1967 году выиграл Спартакиаду профсоюзов РСФСР на дистанции 20 км и был третьим на дистанции 50 км. На Спартакиаде народов СССР в спортивной ходьбе на 20 км был вторым. Закончил спортивную карьеру в 1968 году, не пройдя отбор на Олимпиаду-1968 в Мехико (на основном отборе занял 5 место на 20 км).

С 1976 года жил в Сочи, затем переехал в Рудный (Казахстан). В 1999 году по приглашению министра спорта Чувашской Республике Солодов с семьей переехал в Чебоксары и начал работать старшим тренером в республиканской школе спортивной ходьбы.

Наиболее известными спортсменами среди его воспитанников являются:
 Евгений Евсюков — бронзовый призёр чемпионата мира 1983 года, серебряный призёр чемпионата Европы в помещении 1983 года, двукратный чемпион СССР в помещении (1978, 1979),
 Александр Яргунькин — чемпион России 2014 года в ходьбе на 50 км, участник чемпионата Европы 2014 года.

Жил в городе Новочебоксарске. Последние несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

Геннадий Степанович Солодов умер 2 мая 2020 года в городе Чебоксары Чувашской Республики — Чувашии. Прощание было 4 мая в Чебоксарах.

Награды и звания 
 Мастер спорта СССР международного класса.
 Заслуженный тренер РСФСР.

Основные результаты

Международные

Национальные

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Курганского института железнодорожного транспорта
Выпускники СибГУФК
Спортивные ходоки СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Спортсмены Сочи
Персоналии:Рудный
Персоналии:Новочебоксарск
Умершие от рака